Бортиджадас () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Сассари.

Население составляет 750 человек (30-6-2019), плотность населения составляет 9,88 чел./км². Занимает площадь 75,9  км². Почтовый индекс — 7030. Телефонный код — 079.

Покровителем коммуны почитается святитель Николай Мирликийский, празднование 6 декабря.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.bortigiadas.eu/

Ссылки 
 http://www.bortigiadas.eu/ 
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/

Примечание